Бадилья:

 Бадилья, Габриэль (1984—2016) — коста-риканский футболист, защитник клуба «Саприсса».
 Бадилья, Родриго (род. 1957) — футбольный арбитр из Коста-Рики.
 Бадилья Кастильо, Серхио (род. 1947) — чилийский поэт, основатель трансреализма в современной поэзии.